

Letteratura
 Il camaleonte (Chameleon) – racconto di Anton Čechov del 1884
 Il camaleonte o Il trasformista (Double Dan) – romanzo di Edgar Wallace del 1924
 Il camaleonte (Aftermath) – romanzo di Peter Robinson del 2002

Cinema
 Il camaleonte – film del 1979 diretto da Massimo Scaglione
 Il camaleonte (Chameleon Street) – film del 1989 diretto da Wendell B. Harris Jr.

Pagine correlate 
Camaleonte (disambigua)